rekombinacja (fizyka)
 rekombinacja (genetyka)